Enea hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Enea (Calcídica), antigua ciudad griega de la península Calcídica.
 Enea (Santiago de Chile), barrio en Chile.

Botánica
 Especies del género Typha
 Nombre común de la planta Cannabis sativa